Chrysochoou ist der Familienname folgender Personen:

 Ioannis Chrysochoou (* 1934), griechischer Ruderer 
 Iphigenia Chrysochoou (1909–2008), griechische Schriftstellerin